Pratobevera ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Pratobevera von Wiesborn (1806–1875), österreichischer Jurist
 Eduard Pratobevera (1811–1857), österreichischer Offizier und Numismatiker 
Carl Joseph Pratobevera (1769–1853), österreichischer Jurist
 Katharina Pratobevera (1818–1897), österreichische Wirtschaftsschriftstellerin